Lakeside Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lakeside Township (Aitkin County, Minnesota)
 Lakeside Township (Cottonwood County, Minnesota)
 Lakeside Township (South Dakota)